EAY est un sigle qui peut signifier :
 Empresa Aeronáutica Ypiranga, une entreprise brésilienne créée à São Paulo en 1931.

EAY est un code qui peut signifier :
 Aero Airlines (Estonie), selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code